Hartmeyeria är ett släkte av sjöpungar. Hartmeyeria ingår i familjen lädermantlade sjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lädermantlade sjöpungar
Hartmeyeria